Крандал има више значења:
 Крандал (Тексас)
 Крандал (Индијана)